Bårdsson ist der Familienname folgender Personen:

 Herjulf Bårdsson, isländischer Wikinger und Landnehmer in Grönland
 Inge II. Bårdsson (1185–1217), norwegischer König von 1204 bis 1217
 Pål Bårdsson (≈1280–1346), norwegischer Erzbischof
 Skule Bårdsson (≈1189–1240), norwegischer Gegenkönig von 1239 bis 1240